La Fare steht für:
 La Fare, ehemalige Gemeinde im Département Drôme, heute Teil von Montferrand-la-Fare
 La Fare-en-Champsaur, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Fare-les-Oliviers, Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône

La Fare ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Auguste de La Fare (1644–1712), Marquis de La Fare, französischer Dichter
 Philippe Charles de La Fare (1687–1752), Marquis de la Fare, Marschall von Frankreich
 Étienne Joseph de La Fare (1690–1741), Bischof von Laon
 Anne Louis Henri de La Fare (1752–1829), Erzbischof von Sens, Kardinal

Siehe auch:
 Lafare
 Lafarre